pale – dyscyplina sportowa uprawiana w starożytnej Grecji, zapasy
 Pale – miasto w Bośni i Hercegowinie
 Pale – gmina w Bośni i Hercegowinie
 Pale – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Srebrenica
 Palé – wieś i gmina na Węgrzech
 Pale – historyczny obszar w Irlandii